Les députés de la dixième législature du Bundestag sont les députés du Bundestag élus lors des élections fédérales allemandes de 1983 pour la période 1983-1987.

Liste des députés

Annexes

Articles connexes 
 Bundestag
 Élections fédérales allemandes de 1983
 Cabinet Kohl II

10